Kastanj kan syfta på:

 Kastanjesläktet (Castanea) – släkte träd i familjen bokväxter.
 Äkta kastanj (Castanea sativa) – art i kastanjesläktet. Nötterna är ätliga. Förekommer i sydligaste Sverige.
 Hästkastanjesläktet (Aesculus) – släkte i familjen kinesträdsväxter.
 Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) – art i hästkastanjesläktet. Nötterna är giftiga. Förekommer i Sverige upp till och med Gästrikland.
 Strandkastanjesläktet (Pachira) – släkte i familjen malvaväxter från tropiska Amerika.
 Blomsterkastanjesläktet (Xanthoceras) – släkte i familjen kinesträdsväxter.
 Jordkastanjesläktet (Bunium) – släkte i familjen flockblommiga växter.
 Kastanj (färg) – rödbruna färger.